ДАФ — аббревиатура:
 Действующая армия и флот

См. также 
 Даф
 Дафф (значения)
 DAF